Johann Schwartzkopff ist der Name folgender Personen:

* Johann Schwartzkopff (Jurist) (1596–1658), deutscher Jurist 
 Johann Schwartzkopff (Zoologe) (1918–1995), deutscher Zoologe

Siehe auch:

 Johannes Schwartzkopff (1889–1968), deutscher Geistlicher und Mäzen